Громик Іван Григорович (* 1949) — український хормейстер. Заслужений працівник культури УРСР.
 Громик Юрій Васильович (* 1973) — український мовознавець, кандидат філологічних наук, професор.
українські прізвища